Jüterbock ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Jüterbock (1892–1940), deutscher Luftfahrtpionier
 Richard Jüterbock (1829–1897), deutscher Schriftsteller